Petardo puede referirse a:

Un petardo, como producto pirotécnico.
Coloquialmente un petardo, es llamado a un porro, un cigarrillo de marihuana o hachís.
Una persona u objeto (por ejemplo una película) aburrida, molesta o deficiente. ¡Qué petardo de película! "Qué estudiante tan petardo"!
Persona extrovertida, alegre, risueña.
Sexo oral (Una variante de la palabra pete)